Plaats in Indonesië
 Ujung Tanjung I, een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu
 Ujung Tanjung II, een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu
 Ujung Tanjung III, een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu
 Ujung Tanjung (Jujuhan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Ujung Tanjung (Sarolangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Sarolangun in de provincie Jambi
 Ujung Tanjung (Sungai Bahar), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Ujung Tanjung (Benai), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau